«Ижевск» — российский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1936 году.

В чемпионатах СССР участвовал в 1947—1949, 1956—1991 годах. Дважды занимал 3-е место в зональном турнире Первой лиги (Вторая группа, класс «Б») (1947, 1959). Победитель зонального турнира класса «Б» (Вторая лига) (1967). Также дважды занимал 2-е место (1986, 1988) и трижды — 3-е (1981, 1987, 1989) в зональных турнирах Второй лиги .

В первенстве России принимал участие в 1992—2004 годах. Лучшее достижение — 10-е место в зоне «Центр» первой лиги (1992). В 1994 году занял 3-е место в 6-й зоне третьей лиги.

Обладатель Кубка РСФСР для команд второй лиги 1988 года. Серебряный призёр чемпионата РСФСР (1955).

В советское время команду содержал оборонный завод Ижмаш.

На стыке веков являлся фарм-клубом «Газовика-Газпрома».

Прежние названия 
 1936—1948, 1956—1998 — «Зенит»
 1949—1955 — «Ижевский завод»
 1998—2003 — «Динамо»
 2004 — ФК «Ижевск»

Главные тренеры 
 Коршаков, Валентин Васильевич (1949)
 Рахмангулов, Салих (Виктор) Ульянович (1950—1955)
 Яблочкин, Алексей Николаевич (1956—1958)
 Золотухин, Иван Васильевич (1959—1961)
 Забелин, Геннадий Степанович (1962)
 Коробко, Михаил Филиппович (1963—1964)
 Каричев, Рамиз Исаевич (1965)
 Рахмангулов, Салих (Виктор) Ульянович (1966)
 Мокиенко, Пантелеймон Алексеевич (1966)
 Лавров, Виктор Васильевич (1967)
 Бехтенев, Валерий Борисович (1968 — август 1969)
 Цирик, Борис Яковлевич (август 1969 — 1970)
 Мосягин, Сергей Михайлович (1971 — июнь 1973)
 Костылев, Геннадий Иванович (1973—1975)
 Горшков, Николай Кузьмич (1976—1984)
 Иванов, Валерий Иванович (1985, по июль)
 Сальнов, Александр Васильевич (1985, с августа)
 Сальников, Валерий Александрович (1986—1993)
 Иванов, Валерий Иванович (1994)
 Маслов, Александр Константинович (1995—1996)
 Коротаев, Станислав Юрьевич (1997—2002)
 Холмогоров, Сергей Георгиевич (2002)
 Сальнов, Александр Васильевич (2003, до августа)
 Холмогоров, Сергей Георгиевич (август 2003 — апрель 2004)

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
 ФК «Зенит» (Ижевск, СССР) на сайте wildstat.ru
 ФК «Ижевск» (Ижевск, Россия) на сайте wildstat.ru

Примечания

См. также 
 СОЮЗ-Газпром
 Зенит-Ижевск

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ижевска
Появились в 1936 году в России
1930-е годы в Удмуртии